Terrestrisch betekent letterlijk Aards; in sommige betekenissen wordt ermee bedoeld: op het land of op de bodem. Het kan verwijzen naar:

 In de astronomie is een terrestrische planeet een planeet als de Aarde, die voornamelijk uit gesteente bestaat.
 In de biologie, sedimentologie en ecologie wil terrestrisch zeggen dat iets zich op het land bevindt of op het land gevormd is:
 in de botanie is een terrestrische plant een plant die met zijn wortels in de bodem groeit;
 in de algologie is er een tegenstelling tussen terrestrische (op land) en mariene (in zee) algen;
 in de zoölogie is terrestrische fauna een fauna van landdieren;
 in de ecologie wordt terrestrisch gebruikt voor ecoregio's, biomen of ecosystemen op het land.
 in de sedimentologie is op dezelfde manier sprake van een terrestrisch afzettingsmilieu of een terrestrisch sediment.
 In de radio- en televisietechniek wordt met terrestrisch bedoeld dat de uitzendingen plaatsvinden via een zendmast op Aarde. Dit in tegenstelling tot uitzendingen via satelliet of kabel.